plaats in de Amerikaanse staat Washington: Opportunity (Washington)
 Opportunity (MER), een marsrover